Нурок — еврейская фамилия.

 Нурок, Григорий Аркадьевич — учёный, основатель научной школы гидромеханизации открытых горных работ и добычи ископаемых со дна морей. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1967)
 Нурок, Мордехай (1879—1962) — латвийский и израильский политик, еврейский религиозный и общественный деятель.